Степнинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Забайкальский край 
 Степнинское сельское поселение — входит в Оловяннинский район

Омская область
 Степнинское сельское поселение — входит в Марьяновский район

Челябинская область
 Степнинское сельское поселение — входит в Пластовский район